Студеница може бити:
 Манастир Студеница, манастир у Србији
 Студеница (река), река у Србији
 Студеница (Исток), село у Србији, на Косову и Метохији, у општини Исток

или:
 Мала Студеница, остаци манастира у Србији, на Косову и Метохији
 Болница манастира Студеница — средњовековна болница у Србији